Сарпинский:

 Сарпинский — природный заказник в Калмыкии;
 Сарпинский — муниципальный район в Калмыкии;
 Сарпинский — речной остров на Волге, расположен напротив Волгограда.

См. также 
 Сарпинская низменность — часть Прикаспийской низменности на территории Волгоградской, Астраханской области и Калмыкии.
 Сарпинские озёра — группа озёр в Калмыкии.